Роберт VII (; ок. 1282 — ) — граф Оверни и Булони с 1314 года. Сын Роберта VI (1250—1314) и Беатрисы де Монгаскон.

Не следует путать его с Робертом IV, дофином Оверни (1255—1324).

Семья 
Граф Роберт VII был женат дважды. 25 июня 1303 года он женился на Бланш де Бурбон (ум. 1304), дочери графа Роберта Клермонского. У них родился сын:
 Гильом XII (1303—1332), граф Булони и Оверни

Вторым браком, в 1312 году, Роберт VII женился на Марии Фландрской, дочери Гильома Термонда и Аликс де Клермон-Нель, виконтессы де Шатоден. Дети:
 Жан I д’Овернь (ум. 1386), граф Оверни и Булони с 1361, граф де Монфор
 Ги Булонский (ум. 1373), архиепископ Лиона, кардинал (1342)
 Годфруа д’Овернь (ум. ок. 1385), сеньор де Монгаскон
 Матильда (Маго д’Овернь), с 1334 жена графа Женевы Амедея III.

Источники 
 L’art de vérifier les dates des faits historiques, des chartes, des chroniques et autres anciens monuments, depuis la naissance de Notre-Seigneur. Volum 10, París 1818—1819

графы Оверни
графы Булонские
правители Европы XIV века